Příjmení Köhler (Köhlerová) nosí více osobností:

 Anton Köhler (1888–1969) – československý politik a poslanec
 Bedřich Köhler (* 1985) – český lední hokejista
 Bedřich Köhler (1932–2018) – český fotbalista
 Bruno Köhler (1900–1989) – československý politik a komunistický funkcionář česko-německého původu
 Ernst Köhler (1893–?) – československý sudetoněmecký politik
 Franz Köhler (1881–1940) – československý politik německé národnosti
 Georges Jean Franz Köhler (1946–1995) – německý imunolog, nobelista
 Gundolf Köhler (1959–1980) – německý terorista
 Gustav Köhler – hornolužický historik a publicista
 Heinrich Köhler – německý politik
 Hermann Köhler (* 1950) – německý sportovec, atlet
 Horst Köhler (* 1943) – německý politik, 9. prezident Spolkové republiky Německo
 Jano Köhler (1873–1941) – český malíř
 Juliane Köhler (* 1965) – německá herečka
 Kristina Köhler – německá politička a socioložka
 Ludmila Köhlerová (1904–po 1989) – česká úřednice, sekretářka Klementa Gottwalda, manželka Bruno Köhlera
 Maria João Köhlerová (* 1992) – portugalská tenistka
 Richard Köhler (1886–?) – československý politik a poslanec
 Wolfgang Köhler (1887–1967) – německý psycholog

Podobné příjmení 
 Kohler

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Česká příjmení